

Biografia 
Giovanni Moleri nasce a Biassono il 28 ottobre 1955,  compiendo i suoi studi a Monza. 

Negli anni ottanta incontra Jerzy Grotowski e ha l'occasione di seguire parte del suo lavoro, orientato sia nel teatro che in quell'esperienza che più tardi sarà chiamata "parateatro". 

In queste circostanze avrà la possibilità di conoscere Renzo Vescovi ed Eugenio Barba. Con Renzo Vescovi scoprirà il teatro orientale, in particolare indiano e balinese, con le loro regole e la loro spettacolarità, mentre l’incontro con Eugenio Barba gli permette di imparare e consolidare quella conoscenza legata all’antropologia teatrale e le sue leggi che lo faranno uno dei pedagoghi teatrali più riconosciuti. 

È in forza di questa esperienza e di alcuni ulteriori maestri dell’arte teatrale, sia orientale che occidentale, tra cui John Kalamandalam (maestro di danza indiana di stile Kathakali), I Made Djimat (danzatore di stile balinese), Sri Ujwal M. Bhole (danzatore di stile Bharatanatyam) e Giorgio Strehler (allora direttore del Piccolo di Milano) e i già citati Eugenio Barba e Jerzy Grotowski, compirà il suo primo tragitto teatrale fondando poi il Teatro dell'Aleph.
Nei primi anni Ottanta fonda una serie di gruppi teatrali (teatro del frammento, teatro esaurito), infine nel 1987 fonda il Teatro dell’Aleph di cui ancora oggi ne è il direttore. È del 2003 la fondazione dell’Accademia Sperimentale di Regia che continua e sviluppa il lavoro orientandolo all’insegnamento dei giovani registi teatrali con regole, principi e leggi che governano la messa in scena e “i suoi spazi”.
Dal 2006 dirige la rivista “Colpo di Scena” che raccoglie interventi di personalità artistiche, che si occupano di cultura e tecnica teatrale. La rivista tra l’altro diventa anche luogo di documentazione di alcuni convegni che in quegli anni sono organizzati dal Teatro dell’Aleph.

Teatro 
 1985 - In nome dell’Uomo (Teatro del Frammento)
 1985 - Parcifal e la ricerca del Sacro Graal (Teatro del Frammento)
 1987 - Memorie da Dostoevskij
 1988 - Carmen
 1988 - Vincent van Gogh
 1989 - Quijote
 1990 - Sonetto d’autunno
 1991 - Una stagione all’inferno
 1992 - Notte Sivigliana
 1992 - Notturno
 1992 - Lieve è il danzar mio lieto
 1992 - Pequod
 1993 - Un po’ per gioco: i Clowns
 1993 - Kattrin
 1993 - Parata Comica
 1995 - L’urlo alla vita
 1996 - Armaghedòn
 1997 - Solstizio d’estate
 1998 - Fiabe, favole e miti
 1999 - Parata di trampolieri
 1999 - La tempesta
 2000 - Avad Shamar
 2000 - Grano, fuoco e cenere
 2001 - Notte di tenebre
 2003 - Carosello di Note
 2003 - Intermezzo Giullaresco
 2004 - Festa Gitana
 2004 - Nuova Parata
 2004 - Giochi del Giardino Incantato
 2004 - Notturno Viennese
 2005 - Storie, Storielle e Filastrocche dentro un mondo di carta
 2005 - Giochi di Fuoco
 2005 - Interludio Giocoso
 2006 - Requiem
 2006 - Storie sul fiume incantato
 2006 - La leggenda dell’Araba fenice e dei suoi cacciatori
 2007 - Tramonto sublime
 2007 - Edith Stein e il silenzio di Dio
 2007 - Sogno d’Arme
 2007 - Voci del Bosco
 2008 - Voci nella Cenere
 2008 - La forza del Coraggio
 2012 - Giovanna e le sue voci
 2012 - Parata Macabra
 2012 - Storia del Bepi
 2012 - Il Circo
 2013 - L'Angelo del Ghetto
 2013 - Violetta
 2013 - Il Bacio
 2014 - La Storia di Srulik
 2014 - Bellatores
 2015 - Templari
 2015 - Danza della Neve
 2015 - Ricordi a mia figlia
 2015 - La tregua di Natale
 2015 - Il Mago di Oz
 2015 - Renzo e Lucia, Promessi Sposi
 2016 - I Karamazov
 2016 - Cose Così
 2017 - Arlecchino
 2018 - Michelangelo, il Giudizio

Note

Collegamenti esterni